Sans Souci puede hacer referencia a:

Palacios
Palacio de Sanssouci, residencia de verano de Federico II de Prusia en Potsdam, Alemania;
Palacio de Sans Souci, residencia real de Enrique I de Haití en Milot;
Palacio de Sans Souci en San Fernando, Argentina. Construido entre 1914 y 1918 para Carlos María de Alvear (nieto);

Toponimia
Sans Souci (Carolina del Sur), lugar designado en el censo estadounidense en el Estado de Carolina del Sur.
Sans Souci (Mombin-Crochu), 1.ª sección comunal de la comuna haitiana de Mombin-Crochu.